La Volta a Turquia 2018 va ser la 54a edició de la Volta a Turquia. La cursa es disputà entre el 9 i el 14 d'octubre de 2018, amb un recorregut de 950 km distribuïts en sis etapes. La cursa formà part del calendari UCI World Tour 2018.

El vencedor final fou el català Eduard Prades (Euskadi-Murias), que s'imposà gràcies a la suma de posicions obtingudes durant les diferents etapes després de finalitzar la cursa amb el mateix temps que el kazakh Alexei Lutsenko (Astana Team). Completà el podi l'australià Nathan Haas (Katusha-Alpecin).

En les classificacions secundàries Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) guanyà la classificació per punts, Grega Bole (Bahrain-Merida) la de la muntanya, Onur Balkan (Torku Şekerspor) la dels esprints i el BMC Racing la classificació per equips.

Equips participants

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificació general

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 

UCI World Tour 2018
2018